

Топографія

= Поселення 
 Юр'я — селище міського типу, центр Юр'янського району, Кіровської області, Росія.

Річки 
 Юр'я — річка в Кіровській області, ліва притока річки Великої.
 Юр'я — річка річка Свердловській області, притока річки Салди.